Huntly (Nieuw-Zeeland), plaats in Nieuw-Zeeland
 Huntly (Schotland), plaats in Schotland
 Huntly Castle, kasteel in bovengenoemde Schotse plaats
 Huntly Township, township in Minnesota
 Huntly (plantage), voormalige koffieplantage in Suriname